Westkapelle kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Westkapelle (ort i Belgien), Flandern, Västflandern,

Nederländerna 

 Westkapelle, ort, Zeeland, Gemeente Veere, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar